Констанція — античний термін
 Констанція — село у Борщівському районі Тернопільської області.